Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2008–2009. Het was het zestiende opeenvolgende seizoen dat de club uit Noord-Engeland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2008/09 en als achttiende eindigden, en daardoor degradeerden naar de Football League Championship.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de FA Cup in het seizoen 2008/09.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Football League Cup in het seizoen 2008/09.

2009
Newcastle United FC